Марьинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Марьинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Марьинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Марьинская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Марьинская — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Марьинская — станица в Кировском районе Ставропольского края.
 Марьинская — прежнее название станицы Марьянская Красноармейского района Краснодарского края.

Прочее 
 Марьинская Патья
 Большая Марьинская улица